Тимур Мамедович Джабраилов (5 августа 1973, село Старая Сунжа, Чечено-Ингушская АССР) — российский футболист, защитник.

Биография 
В сезоне 1998/99 провел 1 игру за «Нефтчи» (Баку).

С 2001 по 2010 год был капитаном «Терека». Завершил карьеру в начале сезона-2010, перейдя на должность спортивного директора «Терека».

Стал самым возрастным игроком чемпионата России 2010 года.

Достижения 
 Обладатель Кубка России 2003/04
 Победитель первого дивизиона Чемпионата России 2004.
 Лучший футболист «Терека» в сезоне 2007 по опросу журналистов.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Чечено-Ингушской АССР
Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Вайнах»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Ангушт»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку